Борисогле́бский — прилагательное, относящееся к святым Борису и Глебу.

Топонимы 
 Борисоглебский — посёлок в Печенгском районе Мурманской области России.
 Борисоглебский — посёлок городского типа, административный центр Борисоглебского района Ярославской области России.

Монастыри

Учреждения 
 Борисоглебский — дворец спорта в Раменском
 Борисоглебский муниципальный драматический театр имени Н. Г. Чернышевского
 Борисоглебский учебный авиационный центр подготовки лётного состава им. В. П. Чкалова

Формирования 
 Борисоглебский ландмилицкий полк — иррегулярная воинская часть Русской императорской армии в 1731—1763 годах
 Борисоглебский драгунский полк — воинская часть Русской императорской армии в 1764—1775 годах
 Борисоглебский драгунский полк — воинская часть Русской императорской армии в 1803—1861 годах, с 1815 года — Жандармский полк
 Борисоглебский уланский полк — воинская часть Русской императорской армии в 1805—1851 годах, до 1812 года — Житомирский драгунский полк, до 1815 года — Житомирский уланский полк

Фамилия

См. также 
 Борисоглебск (значения)